Shoffner ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Shoffner (1900–1983), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Jamath Shoffner (* 1978), US-amerikanischer Fußballspieler und Fußballtrainer